

Toponymie 
 Le comté de Wetzel est un comté des États-Unis situé dans l’État de Virginie-Occidentale

Patronymie 
 Erhard Wetzel (1903-1975), juriste allemand collaborateur de Rosenberg
 Jacob Wetzel, rameur d'aviron canadien
 Laurent Wetzel (1950-2021), homme politique français
 Philipp Wetzel (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace suisse
 plusieurs 
 Wilhelm Wetzel (1882-1946), général d'infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale

Nom composé 
 Ruth Wetzel-Steinwedel (1948-), femme de loi allemande

Homonymie de patronyme